Nicolaysen ist der Familienname folgender Personen:

 Christel Nicolaysen (* 1969), deutsche Politikerin (FDP), MdHB
 Gert Nicolaysen (1931–2016), deutscher Rechtswissenschaftler
 Hans Jørgen Nicolaysen (1833–1907), norwegischer Stilllebenmaler der Düsseldorfer Schule und Fotograf
 Marlise Nicolaysen (1909–1991), deutsche Politikerin (FDP), MdHB
 Nicolay Nicolaysen (1817–1911), norwegischer Archäologe und Jurist
 Rainer Nicolaysen (* 1961), deutscher Historiker

Siehe auch:
 Nicolaisen
 Nikolaisen